Jonathan Mwe di Malila, né le  à Kinshasa, est un artiste congolais qui vit et travaille à Cologne. Son œuvre tente de thématiser la culture quotidienne congolaise, qu'il appelle "Congo Pop". Il est membre de la famille Mwe di Malila, qui sont une des familles les plus connues à Kinshasa, au Bas-Congo et au Cabinda. Il est aussi parent avec le  vice-ministre de la coopération internationale et intégration régionale Franck Mwe di Malila de la République démocratique du Congo.
Mwe di, une particule honorifique chez les Woyo, dérive du  Mwene, un mot en kikongo, que était le titre des seigneurs et de la noblesse du Royaume de Kongo.

Jeunesse 
Jonathan Mwe di Malila appartient à la famille du millionnaire congolais, président du club de football AS Dragon et propriétaire immobilier Édouard Mwe di Malila Apenela. 1998, il a déménagé en Allemagne en raison de la situation politique. Il est allé à l'école primaire à Cologne et plus tard à l'école privé l'erzbischofliche Liebfrauenschule. Après quelques années, il a changé à l'Humboldtgymnasium Cologne. Dans sa jeunesse, il a joué, le hockey, le football et fait l'athlétisme. Après avoir fini l'école, il a travaillé pour une entreprise de consultant en finance, qui a été spécialisée dans la contribution des produits financiers.

Congo Pop 
Inspiré par le Fauvisme et le Pop-Art, il utilise des couleurs fortes et dynamiques. Il essaie de contrecarrer la fugacité de peintures impressionnistes de donner l'œuvre plus la durée. Beaucoup de ses peintures comprennent des éléments africains ou congolais, combinées avec des objets de tous les jours, des sujets et des situations pour créer un contenu drôle. Son art n'a pas d'intention politique, il sert juste à élever son patrimoine et sa culture et apporter aux gens.

Apparitions à la télévision 
2014: Mieten, kaufen, wohnen, Vox

Expositions 
2015: Galerie Smend, Cologne, Allemagne, "Congo-Pop! the Lovechild between Pop-Art and Fauvism" 
2015: Ateliers Bouchez, Lille, France, "Afro-Pop Store Lille"

Liens externes
Official Website

Notes et références 

Naissance à Kinshasa
Peintre congolais (RDC)